Фонарь:

 Фонарь — переносной или стационарный искусственный источник света.
 Уличный фонарь
 Ручной фонарь — небольшой, носимый источник света для индивидуального использования.
 Лабораторный фонарь — источник неактиничного света.
 Фонарь — прозрачная часть пилотской кабины самолёта.
 Фонарь — венчающая здание открытая балочная конструкция, служащая для освещения или вентиляции.
 Фонарь — предмет снаряжения для подводного плавания
 Фонарь — мыс в Керченском проливе, самая восточная точка Крымского полуострова.
 Фонарь — знак нотной записи, обозначающий переход к другой части произведения.
 Фонарь — гора в Краснодарском крае, муниципальное образование город Горячий Ключ.
 Фонарь — станция из телесериала «Остаться в живых».
 «Фонарь» — сетевое издание (СМИ) Белгородской области (Fonar.tv).
 Фонарь — разговорное название синяка (гематомы) под глазом.
 Фонарь заднего хода — световой сигнал белого цвета, реже фара, обозначающая задний ход автомобиля.
 Буферные фонари — светосигнальные приборы, расположенные на буферном брусе рельсового подвижного состава.
 Тактический фонарь (подствольный фонарь) — фонарь, используемый совместно с огнестрельным оружием для подсветки цели.
 Фонарь идиота — серия британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».
 Фонарь под глазом— третий студийный альбом российской рок-группы Сплин.
 Аристотелев фонарь — принятое в науке название ротового жевательного аппарата морских ежей.

См. также 
 Фанариоты
 Волшебный фонарь (значения)
 Лампа (значения)
 Зелёный Фонарь (значения)
 Квартал красных фонарей
 Японские фонари
 Праздник фонарей